

Cinema 
 Oltre il giardino (Being There) – film del 1979 diretto da Hal Ashby

Letteratura 
 Presenze (Being There) – romanzo di Jerzy Kosinski del 1971

Musica 
 Being There – album dei Wilco del 1996
 Being There – album del Tord Gustavsen Trio del 2007